Minejew bzw. Minejewa ist der Familienname folgender Personen:

 Olga Pawlowna Minejewa (* 1952), sowjetische Leichtathletin
 Wiktor Alexandrowitsch Minejew (1937–2002), sowjetischer Pentathlet
 Wladimir Petrowitsch Minejew (* 1945), russischer theoretischer Physiker